Ирод — имя нескольких царей Иудеи и их родственников:
 Ирод I Великий (~ 73 до н.э. — 4 до н.э.) — царь Иудеи (с 37 до н.э.)
Его сыновья:
 Ирод Филипп I (~ 27 до н.э. — 33/34) — от Мариамны, дочери первосвященника Симона
 Ирод Архелай (~ 23 до н.э. — ~ 18) — от Мальфаки; царь Иудеи (4 до н.э. — 6)
 Ирод Антипа (~ 20 до н.э. — ~ после 39) — от Мальфаки; тетрарх Галилеи и Переи (4 до н.э. — 39)
 Ирод Филипп II (ок. 20 до н.э. — 34) — от Клеопатры из Иерусалима; тетрарх Итуреи, Батанеи, Трахонитской области и Аврана
Его внуки:
 Ирод II Халкидский (~ 12 до н.э. — 48) — царь Иудеи (41 — 48)
 Ирод Агриппа I (10 до н.э. — 44) — царь Иудеи (37 — 44)

Метафоры